Le Riou Tort est le nom porté par une dizaine de cours d'eau français dont les deux plus longs sont :
 l'Ousseau, également appelé « Riou Tort », affluent de la Garonne ;
 le Riou Tort, affluent de la Maronne.

Homophones 
 Le Rioutort, affluent de la Gueyze.